Biathlonowy bieg pościgowy mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 odbył się 16 lutego na Whistler Olympic Park w Vancouver.

Wyniki

Przypisy 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010